Bahinskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Bahinskaja (* 1946), belarussische Geologin und politische Aktivistin
 Swjatlana Bahinskaja (* 1973), sowjetisch-belarussische Kunstturnerin